MobileGo – криптовалюта, разработанная для игровой индустрии. Входит в список крупнейших краудфандинговых проектов, занимая 15 место с собранной суммой более 53 миллионов долларов.

История 
MobileGo была разработана сербской компанией GameCredits, которую в 2016 году возглавили российские предприниматели Сергей и Максим Шолом.

С 25 апреля по 24 мая 2017 года было проведено ICO на платформе Waves, по результатам которого было реализовано 70 миллионов токенов MGO и собрана рекордная для проектов с российским участием сумма в 53 миллиона долларов.

Спустя некоторое время, руководством было принято решение сменить вектор развития компании, отказавшись от разработки отдельного магазина приложений для мобильных игр на Android в пользу создания экосистемы Gnation, нацеленной в первую очередь на привлечение участников киберспортивных турниров.

MGO — ERC-223 токен, который геймифицирует платформу Esport, повышая лояльность пользователей с помощью системы вознаграждений. Для геймеров он облегчит участие в одноранговых играх и децентрализованных турнирах, выступая при этом и в качестве награды и в виде вступительного взноса.

С сентября 2018 года токены поддерживает крипто-кошелёк Jaxx, а с октября — дистрибьютор видеоигр Xsolla. Также с сентября MGO-токен доступен для торговли в паре ETH/MGO на бирже BCEX, в паре MGO/USDT на BitForex, в паре MGO/BTC на DigiFinex, на Bitfinex.

В начале августа 2018 года курс криптовалюты вырос на 49,84 %, а в начале октября — на 81 %.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Криптовалюты